Флориани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Флориани, Марчелло (1917—1994) — итальянский военачальник, танкист Второй мировой войны.
 Флориани, Юри (род. 1981) — итальянский легкоатлет.